Асмус Христина Ігорівна (рос. Кристина Игоревна Асмус; народ. 11 квітня 1988, Корольов, СРСР) — російська актриса театру і кіно.
 Асмус Ірина Павлівна (28 квітня 1941, Гомель — 15 березня 1986, Гомель) — радянська циркова артистка, клоун
 Асмус Валентин Фердинандович (30 грудня 1894, Київ — 4 червня 1975, Москва) — радянський філософ, логік, історик філософії, історик і теоретик естетики, літературознавець.

Асмус — село в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства

Прізвища